Felix Gottwald – austriacki narciarz 
 Klement Gottwald – pierwszy komunistyczny prezydent Czechosłowacji
 Michal Gottwald – piłkarz
 KWK Gottwald – kopalnia węgla kamiennego w Katowicach